Renilla chilensis är en korallart som beskrevs av Philippi 1892. Renilla chilensis ingår i släktet Renilla och familjen Renillidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöpennor
chilensis